Le terme frange désigne divers types de bordures, marges et zones de transition :
 La frange est un ornement textile disposé sur le bord de certains vêtements ou tissu d'ameublement.
 En coiffure, la frange désigne les cheveux retombant librement sur le front.
 En hydrogéologie, la frange capillaire désigne la zone de transition entre les roches saturées en eau et celles qui ne le sont pas.
 En minéralogie, la frange de microdureté désigne une zone de transition entre deux minéraux de dureté différente.
 En mécanique ondulatoire, on parle de franges d'interférences.
 La Frange d’Aragon est un territoire de la communauté autonome d'Aragon, en Espagne.

Voir aussi